Lat Yao (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Sawan, Thailanda, cu o populație de 91.704 locuitori și o suprafață de 691,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 149 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Sawan